Гиппель () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 
 Гиппель, Теодор Готлиб фон (1741—1796) — немецкий государственный деятель, писатель и критик; мэр Кёнигсберга.